VR-Zone — новостной сайт, посвященный новостям из мира высоких технологий. Расположен в Сингапуре.

Главный сайт 
Основной сайт содержит, главным образом, обзоры аппаратных компонентов компьютера и технические новости. В сообществе компьютерных энтузиастов наибольшим интересом пользуются разделы руководств по ручной модификации оборудования и его разгону. В последние годы на VR-Zone начали публиковать обзоры потребительской электроники.

Афера с массовым заказом жёстких дисков 
В марте 2008 года несколько дюжин участников VRForums попались на аферу «Raptor Mass Order» (рус. «Массовый заказ жёстких дисков Raptor»). Деньги были перечислены посреднику, но партия жёстких дисков Velociraptor так и не была передана покупателям.

Представители VR-Zone провели собственное расследование и раскрыли готовящуюся аферу. Был составлен полицейский отчёт и был арестован некий Джонсон Плант. Местонахождение жёстких дисков Velociraptors так и не было обнаружено.

Сага о Мас Селамате 

VRForums привлекли внимание различных медиаизданий и авторов во время саги о Мас Селамате. Один из участников VRForums под прозвищем «AS1» обсуждал возможность побега из тюрьмы перед тем как о побеге Мас Селамата было объявлено Сингапурским Министерством Внутренних Дел.

VR-Zone.com Pricewatch 
VR-Zone.com Pricewatch — микросайт, на котором собираются любые предложения о продаже компьютерных комплектующих и скидках на них.

События и мероприятия 

На протяжении нескольких лет VR-Zone организовал и провел множество различных мероприятий.

Онлайн-мероприятия 
 Ноябрь 2006
 Конкурс на самую креативную подпись на форуме, проведенный при поддержке Kingston
 Декабрь 2006
 Конкурс по написанию рождественского письма, проведенный при поддержке EVGA Corporation
 Февраль 2007
 Кампания «Вырази свою любовь при помощи Kingston!», проводимая в День Святого Валентина, проводимая при поддержке Kingston
 Март 2007
 Конкурс на самую креативную подпись на форуме, проведенный при поддержке PowerColor
 Апрель 2007
 Онлайн-конкурс блогеров, проведенный при поддержке NVIDIA
 Апрель 2007
 Онлайн-конкурс, проведенный при поддержке PowerColor
 Февраль 2008
 «Выиграй билет в кино!» при поддержке AMD
 «Выиграй конкурс ATI Radeon 3870x2» при поддержке AMD
 Август 2008
 «Угадай кодовое слово»/ «Гипергонка Kingston» здоровый образ жизни вместе с Kingston]
 Сентябрь 2008
 Конкурс подписей «Придумай девиз» при поддержке Freecom

Игровые мероприятия 
 Март 2004
 Стрелковое состязание в Национальном Университете Сингапура
 Сентябрь 2004
 Национальный финал World Cyber Games в городе Сантек
 Октябрь 2004
 GX-Лига в Сантек
 Ноябрь 2004
 Семейный фестиваль 2004 в Сантек
 Декабрь 2004
 Funan CyberGame Challenge в Сантек на Фунаньской IT-ярмарке
 Март 2005
 School’s Out Gaming Challenge на Фунаньской IT-ярмарке
 Апрель 2005
 Unreal Tournament 2004 на Фунаньской IT-ярмарке
 2005
 VR-Zone’s Quake 4 Launch Party на Фунаньской IT-ярмарке
 2006
 Китайское новогоднее LanParty в Маленькой Индии
 Июнь 2006
 VR-Zone Eskimo LanParty в Ледовом дворце Фудзи (Jurong East)
 Август 2006
 Kode 5 South East Asia Regional Qualifiers на Фунаньской IT-ярмарке
 Ноябрь 2006
 Kingston Children’s Charity Gaming на Фунаньской IT-ярмарке
 Декабрь 2006
 Nvidia Reality Tour на Фунаньской IT-ярмарке
 Декабрь 2006
 Battlefield Funan LanParty на Фунаньской IT-ярмарке

Мероприятия и выставки по разгону компьютерных комплектующих 
 Периодически
 Super Over-Clocked Gaming PCs Displayed @ Sim Lim Square Shops
 2005 и 2006
 VR-Zone Supercooling Rig & World’s First Automated Dry Ice Cooling System в Computex Taipei Hall 1 в течение двух лет
 с 2004 по 2007
 Various Liquid Nitrogen Cooling sessions
 Октябрь 2004
 Computer Refrigeration Workshop на площади Берлингтон
 Декабрь 2004
 Benchmarking Summit + BYOC event на Фунаньской IT-ярмарке
 Январь 2005
 Super-Cooled Gaming Monster в Наньганском Технологическом Университете
 Январь 2005
 Competition on Super-Cooled PCs в Национальном Университете Сингапура
 Март 2005
 IT Show в Сантек
 Июнь 2005
 PC Show 2005 на выставке Expo
 Июнь 2005
 Dry-Ice Over-clocking LAN Party
 2005
 VR-Zone Over-clocking Competition на национальном финале World Cyber Games 2005
 2005
 The Cyberathlete Professional League (CPL) Singapore 2005
 2005
 VR-Zone at World Cyber Games Grand Finals 2005
 2006
 VR-Zone @ DFI Overclocking Competition в Пекине, Китай
 2006
 VR-Zone Eskimo LAN Party OC Competition at Ice Skating Rink
 2006
 ABIT OC Competition 2006 на Фунаньской IT-ярмарке
 2007
 Asus Overclocking Championship на Фунаньской IT-ярмарке
 Июль 2008
 Asus Overclocking Championship в Дракон-центре, Гонконг
 Август 2008
 Memory Overclocking Competition на отборочном турнире World Cyber Games при поддержке Qimonda

Примечания

Ссылки 
 VR-Zone.com Главный сайт 
 Рейтинг 
 Обзор ПО 
 Предварительный обзор 

Технологические сайты
Интернет-СМИ
Сайты Сингапура